Planet Earth — документальный сериал телеканала BBC 2006 года.
 Planet Earth II — документальный сериал телеканала BBC 2016 года.
 Planet Earth (альбом) — тридцать второй студийный альбом американского певца Принса.